Caridad Mercader, propr. Eustacia María Caridad del Río Hernándeza (1892-1975) – guerrigliera spagnola e un agente dell'NKVD sovietico
 Guillaume Mercader (1914-2008) – partigiano francese
 María Mercader (1918-2011) – attrice spagnola naturalizzata italiana, moglie di Vittorio De Sica
 Ramón Mercader (1913-1978) – agente segreto spagnolo naturalizzato sovietico, figlio di Caridad Mercader